Kràsnoie Znàmia (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Kràsnoie Znàmia (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia